Jones est un nom propre, le jones (nom commun) est une unité de mesure.

Personnalités 
Jones est l'un des noms de famille les plus courants dans le monde anglophone.

A 
  ;
 Al Jones boxeur américain (1946-) ;
  ;
 Alberta Odell Jones (1930-1965), avocate afro-américaine et icône des droits civiques ;
  ;
  ;
 Allison Jones Rushing, juriste et avocate américaine ;
 Almut Gitter Jones (1923-2013), botaniste américaine d'origine allemande  ;
 Alun Wyn Jones, joueur de rugby à XV gallois ;
  (1946-), écrivain de langue galloise ;
  (1980-), joueur de tennis ;
  ;
 Amanda Théodosia Jones (1835-1914), inventrice et femme de lettres américaine ; 
 Amelia Jones (1961- ), historienne de l'art, critique d'art et conservatrice de musée américaine ; 
 Andruw Jones, joueur néerlandais de baseball ;
 Andy Jones (1948-), acteur, scénariste, réalisateur et producteur canadien ;
 Andy Jones (1963-), joueur de football international gallois ;
 Ann Haydon-Jones, joueuse britannique de tennis ;
 Annabelle Dexter-Jones (1986-), actrice américaine ;
 Anthony Jones (1962-), joueur américain de basket-ball ;
 Art Jones (1935-2021), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
  ;
 Arthur Creech Jones (1891-1964), homme politique britannique ;

B 
  ;
 Benjamin Jones (1882-1963), coureur cycliste britannique ;
 Bessie Jones (1902-1984), chanteuse américaine ;
  ;
 Blair Jones, joueur canadien de hockey sur glace ;
 Booker T. Jones, organiste du groupe Booker T. & the M.G.'s ;
 Brenton Jones (1991-), coureur cycliste australien ;
  ;
 Brionna Jones (1995-), basketteuse américaine ;
 Bruce Jones (1944-), scénariste de bande dessinée américain ;
 Bruce Jones (1953-), acteur anglais ;

C 
 Caleb Landry Jones (1989-), acteur américain ;
 Caldwell Jones (1950-2014), joueur américain de basket-ball ;
 Cameron Jones (1989-), joueur américain de basket-ball ;
 Candy Jones (1925-1990), mannequin, écrivain et animatrice de talk-show américain ;
  ;
 Carter Jones (1989-), coureur cycliste américain ;
 Carwyn Jones (1967-), homme politique britannique ;
 Catherine Zeta-Jones (1969-), actrice britannique d'origine galloise ;
  ;
 Chipper Jones (1972-), joueur américain de baseball ;
  ;
 Christina Jones (1987-), nageuse synchronisée américaine ;
 
  (1901-1962), tromboniste de jazz americain ;
 Cleve Jones (1954-), militant américain pour les droits LGBT et pour la lutte contre le sida ;
 Clifton Jones (1942-), acteur britannique ;
 Colin Jones (1936-), danseur de ballet anglais devenu photographe et photojournaliste ;
 Colin Jones (1987-), joueur américain de football américain ;
 Constance Jones (1848-1922), philosophe et directrice de collège britannique
  ;
  ;

D 
 Dafydd Jones, joueur gallois de rugby à XV ;
 Dahntay Jones, joueur de basket-ball américain ;
  ;
  ;
 Darynda Jones (1965-), romancière américaine ;
 Datone Jones (1990-), joueur américain de football américain ;
  ;
  ;
 Deacon Jones (1938-2013), joueur américain de football américain ;
 Dean Jones (1931-2015), acteur américain ;
 DeQuan Jones (1990-), joueur américain de basket-ball ;
 Dewitt Jones (1943-), photographe américain ;
 Diana Jones, auteur-compositeur-interprète et guitariste américaine ;
 Dickie Jones (1927-2014), acteur américain ;
 Dominique Jones (1988-), joueur professionnel américain de basket-ball ;
 Donald Jones, première star noire néerlandaise ;
  ;
 Duane Jones (1936-1988), acteur américain ;
  ;
 Dwight Jones, joueur américain de basket-ball ;

E 
  ;
 Earl Rodney Jones (1928-2004), disc-jockey américain ;
  ;
 Edgar Jones, joueur américain de basket-ball ;
 Edith Jones (née en 1949), juge américain ;
 Edith Irby Jones (1927-2019), médecin américain ;
  ;
 Elizabeth Jones, joueuse britannique de tennis ;
 Elvin Jones (1927-2004), batteur ;
  ;
 Emeline Roberts Jones (1836-1916), première femme à pratiquer la dentisterie aux États-Unis ;
  ;
 Etta Jones ;
 Evan Jones (1976-), acteur et scénariste américain ;

F 
  ;
 Feminista Jones, travailleuse sociale et écrivaine américaine ;
 Florence Emery Jones, chanteuse de jazz, danseuse et actrice de music-hall américaine ;
 Francesca Jones, joueuse de tennis britannique ;
  ;
 Frederic Wood Jones (1879-1954), anthropologue et anatomiste britannique ;

G 
 Garett Jones, économiste américain ;
 Gary Jones (1958-), acteur gallois ;
 Gavin Jones (1980-), joueur de squash gallois ;
 Gene Jones, acteur américain ;
 Genene Jones (1950-), ex-infirmière pédiatrique, tueuse en série américaine ;
  ;
  ;
  ;
 Gloria Jones (1945-), chanteuse et compositrice américaine ;
  ;
 Gordon Jones (1911-1963), acteur américain ;
 Grace Jones (née en 1948), chanteuse et actrice américaine ;
  ;
 Greg Jones (1953-), skieur alpin américain ;
  (1684–1761), pédagogue gallois ;
 Grover Jones (1893-1940), acteur américain ;
 Gwilym Jones (1947-), homme politique britannique ;

H 
 Hank Jones ;
  ;
 Harmon Jones (1911-1972), monteur, réalisateur et producteur canadien ;
  ;
 Helen Jones (1954-), femme politique britannique ;
 Henry Wanton Jones (1925-2021), artiste peintre canadien ;
 Herbert Jones (1998-), joueur américain de basket-ball ;
  ;
 Hilary P. Jones (1863-1938), amiral américain ;
 Holly Goddard Jones (1979-), écrivain américain ;
 Hugh G. Jones (1872-1947), architecte et peintre canadien ;

I 
 Inigo Jones, architecte anglais ;
 Isaiah Jones, footballeur anglais ;
 Isham Jones (1894-1956), saxophoniste, bassiste, chef d’orchestre et compositeur américain ;

J 
 Julie Victoria Jones (née en 1963), romancière anglaise ;
  ;
 Jade Jones, taekwondoïste galloise ;
  ;
 January Jones (née en 1978), actrice américaine ;
 Jazmine Jones (1996-), joueuse américaine de basket-ball ;
  ;
 Jax Jones ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  (1975-), snowboarder professionnel ;
 Jesse H. Jones (1874-1956), homme politique américain ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Johnny Jones (1943-), joueur américain de basket-ball ;
  ;
 Jonah Jones, (1909-2000) trompettiste de jazz américain ;
 Jonquel Jones (1994-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Joseph Jones (1986-), joueur américain de basket-ball ;
  (né en 1899), joueur gallois de rugby à XV ;
 Joseph Jones, médecin en chef de l’armée confédérée lors de la guerre civile américaine (asticothérapie) ;
 Julia Jones (1981-), actrice américaine ;
 Julia Jones (1961-), cheffe d’orchestre anglaise ;
 Jumaine Jones, joueur américain de basket-ball ;

K 
 K. C. Jones (1932-2020), joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
 Kai Jones (2001-), joueur bahaméen de basket-ball ;
 Kelley Jones (1962-), dessinateur américain de comics ;
  ;
  ;
  ;
 Kent Jones (né en 1993), rappeur américain ;
  (1993-), mannequin américaine, fille de Quincy Jones ;
 Kevin Jones (1989-), joueur américain de basket-ball ;
 Keziah Jones ;
 Kyle Jones (1984-), triathlète canadien ;

L 
 Lawrence H. Jones (1912-1996), ostéopathe américain ;
 Lazeric Jones (1990-), joueur américain de basket-ball ;
 Leonard Jones (1924-1998), avocat et homme politique canadien ;
  ;
  ;
 Levon Jones, détenu américain ;
 Lloyd Jones, patineur britannique et français de danse sur glace ;
 Lolo Jones (1982-), athlète américaine spécialiste du 100 m haies ;
 Lorella Jones (1943-1995), professeur de physique américaine ;
 Louise Jones (1963-), coureuse cycliste britannique ;
 Lucie Jones (1991-), chanteuse britannique, représentante du Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson 2017 ;
 Luka Jones (1975-), acteur américain ;
 Luke Jones (1991-), joueur australien de rugby à XV ;
 Lupita Jones (née en 1968), Miss Mexique élue Miss Univers 1991 ;

M 
 Mac Jones (1998-), joueur américain de football américain ;
 Mack Jones, joueur américain de baseball ;
  ;
 Mandy Jones, coureuse cycliste britannique ;
 Mara Jones (1974-), rameuse d'aviron canadienne ;
 Marion Patrick Jones (1934-2016), femme de lettres trinidadienne ;
  ;
  ;
  ;
 Marvin Jones, joueur américain de football américain ;
  (1784-1864), protestante galloise ;
 Matt L. Jones (1981-), acteur américain ;
 Matthew F. Jones, écrivain et scénariste américain, auteur de roman policier ;
 Maurice Jones-Drew (1985-), joueur américain de football américain ;
 Max Jones (1998-), joueur américain de hockey sur glace ;
  ;
 Michellie Jones, triathlète australienne ;
  ;
  ;
 Mildred Jones, chanteuse de rock américaine ;
  (1943-2008), femme d'affaires américaine ;
  ;

N 
 Nicky Hambleton-Jones (1971-), animatrice télé sud africaine ;
 Nigel Jones (1941-2022), homme politique britannique ;
 Nikole Hannah-Jones (1976-), journaliste d'investigation américaine ;
 Norah Jones ;
  ;

O 
 O-Lan Jones (née en 1950), actrice américaine ;
 Oliver Jones (né en 1934) ;
 Orlando Jones (né en 1968), acteur américain ;
 Orus Jones, golfeur américain ;
 Oshae Jones (née en 1998), boxeuse américaine ;

P 
 Parnelli Jones (1933-), pilote automobile américain ;
 Patricia Jones, athlète canadienne ;
  ;
 Paula Jones (1966-), fonctionnaire de l'Arkansas qui a poursuivi en justice le président des États-Unis, Bill Clinton, pour harcèlement sexuel ;
 Pei Te Hurinui Jones (1898-1976), écrivain néo-zélandais ;
 Perianne Jones (1985-), fondeuse canadienne ;
  ;
  ;
 Philippe Roberts-Jones (1924-2016), historien de l'art et conservateur belge ;
 Popeye Jones, joueur américain de basket-ball ;

Q 
 Quincy Jones (1933-) ;

R 
  ;
 Rashida Jones (née en 1976), actrice américaine ;
 Raymond F. Jones (1915-1994), auteur américain de science-fiction ;
 Rebecca Jones (née en 1957), actrice mexicaine ;
 Reggie Jones ;
 Reginald Victor Jones (1911-1997), physicien et scientifique du renseignement militaire britannique ;
 Renée Jones (née en 1958), actrice américaine ;
  ;
 , écrivain de langue galloise ;
  ;
 Rickie Lee Jones (1954-), chanteuse, musicienne et compositrice américaine ;
 Rob Jones, footballeur anglais ;
  ;
 Robin Jones (1943-1986), patineur artistique britannique ;
 Robin Jones (1954-2018), joueur américain de basket-ball ;
  ;
  ;
 Ronald Jones II (1997-), joueur américain de football américain ;
  ;
 Ryder Jones (1994-), joueur américain de baseball ;

S 
  ;
  ;
 Sandie Jones (1954-2019), chanteuse irlandaise ;
 Saran Kaba Jones, militante libérienne ;
 Seth Jones, joueur de hockey sur glace américain ;
 Shane Jones (1980-), romancier et poète américain ;
  ;
 Sharon Jones (1956-2016), chanteuse américaine de soul ;
 Shawn Jones (1992-), joueur américain de basket-ball ;
 Shelton Jones, joueur américain de basket-ball ;
 Shirley Jones (née en 1934), actrice américaine ;
  ;
  ;
 Solomon Jones (1984-), basketteur américain ;
  ;
 Stella Jones (1971-), chanteuse autrichienne, représentante de l'Autriche au Concours Eurovision de la chanson 1995 ;
 Stephen Graham Jones (1972-), romancier et nouvelliste américain d'horreur et de policier ;
 Stephen Mack Jones (1954-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
  ;
  ;
 Susan Elan Jones (1968-), femme politique britannique ;
 Sydney Jones (1902-1944), agent du SOE pendant la Seconde Guerre mondiale ;

T 
 Taj Jones (2000-), coureur cycliste australien ;
 Tami Jones, joueuse américaine de tennis ;
 Terrence Jones (1992-), joueur américain de basket-ball ;
 Terry Jones (1942-2020), acteur britannique, ancien membre des Monty Python ;
 Terry Jones (1951-),  pasteur chrétien évangélique ;
 Thad Jones ;
  ;
 Tia Jones, athlète américaine ;
 Timothy David Jones (1975-), coureur cycliste zimbabwéen ;
 Toby Jones (né en 1967), acteur britannique ;
  ;
 Tommy Lee Jones (né en 1946), acteur américain ;
 Trevor Rees-Jones (1968-), militaire britannique ;
 Ty Jones, joueur américain de hockey sur glace ;

V 
 Valerie Jones (1948-), patineuse artistique canadienne ;
 Van Jones (1968-), avocat américain, défenseur de l'environnement et militant pour les droits civiques ;
 Vaughan Jones (1952-2020), mathématicien néo-zélandais, médaille Fields en 1990 ;
 Médaille Jones, distinction mathématique décernée par la Société royale de Nouvelle-Zélande :
 Vicky Clement-Jones (1948-1987), médecin britannique ;
 Vinnie Jones (né en 1965), acteur américain ;
 Volus Jones (1913-2004), animateur américain ;

W 
  ;
 Walter Jones (1947-1984), acteur du mouvement Marge dans les années 1980 à Paris ;
 Walter B. Jones Jr. (1943-2019), homme politique américain ;
  (1928-2000), chanteur américain (The Coasters) ;
  ;
  ;

Y 
 Yamill Jones, acteur néerlandais ;

Z 
 Zoe Jones, patineuse artistique britannique.

Personnages de fiction 

 Bridget Jones, personnage créé par Helen Fielding ;
 Carmen Jones, comédie musicale et film, d'après l'opéra de Bizet ;
 Fred Jones, personnage de la série télévisée Scooby-Doo ;
 Indiana Jones, aventurier et archéologue au cinéma ;
 Jughead Jones, personnage d'Archie Comics ;
 Flagada Jones, personnage Disney de bande dessinée ;
 Samantha Jones, personnage de la série Sex and the City ;
 Ianto Jones, personnage de la série Torchwood.

Pseudonyme 

 Jaspa Jones (1968-), DJ allemand du duo Blank & Jones ;
 L. Q. Jones (1927-2022), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Benjamin John Francis Fodor (1988-), super-héros américain de Seattle.

Toponyme

Jones, communauté non incorporée d'Alabama ;
 Jones, ville située en Oklahoma ;
 .

Jones, municipalité de la province d'Isabela.

Autres 
 Tagada Jones, groupe rock de Rennes
 Fredericks Goldman Jones, un trio vocal américano-franco-gallois de variété française
 Fredericks Goldman Jones, le premier album du trio vocal américano-franco-gallois de variété française
 Jones, en radiométrie, une unité de mesure de la détectivité spécifique
 Guenièvre Jones, une série télévisée australo-canadienne
 Eddy Jones, un album du groupe de rock français La Souris Déglinguée
 Along Came Jones, un western parodique américain sorti en France sous le titre Le Grand Bill.
 Along Came Jones, une chanson du groupe The Coasters, popularisée en France par Henri Salvador sous le titre Zorro est arrivé.